Кухоль — товстостінний глиняний, металевий, а згодом скляний, посуд з ручкою для вживання напоїв.

 Кухоль Іван Іванович — начальник відділення цеху АТ «АЗОТ» (Черкаси), заслужений працівник промисловості України.

Див. також 
 Карнавка

Примітки